Theresienkirchen sind Kirchengebäude, die einer heiligen Theresia geweiht sind, in der Regel entweder der hl. Teresa von Ávila oder der hl. Therese von Lisieux.

Bekannte Theresienkirchen befinden sich zum Beispiel in:

Ägypten 
 Kairo: Basilika St. Therese vom Kinde Jesus (Kairo)

Deutschland 
 Aachen: Theresienkirche (Aachen)
 Berlin: Sankt Theresia vom Kinde Jesu (Berlin)
 Bockenem, Stadtteil Bornum: St. Theresia vom Kinde Jesu (Bornum) (profaniert)
 Cremlingen: St. Theresia vom Kinde Jesu (Cremlingen) (profaniert)
 Düsseldorf-Garath: St. Theresia vom Kinde Jesu (Düsseldorf)
 Erlangen: St. Theresia (Erlangen)
 Eschede: St. Theresia vom Kinde Jesu (Eschede) (profaniert)
 Gelsenkirchen-Hassel: St. Theresia (Gelsenkirchen) (profaniert)
 Hallbergmoos: Theresienkirche (Hallbergmoos)
 Hamburg: St. Theresien (Hamburg-Altona)
 Heidelberg: St. Teresa (Heidelberg-Ziegelhausen)
 Heinsberg, Ortsteil Schafhausen: St. Theresia (Schafhausen)
 Kaiserslautern,  St. Theresia (Kaiserslautern)
 Kassel, Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn: St. Theresia (Kassel)
 Lehrte, Stadtteil Ahlten: St. Theresia (Ahlten)
 Mannheim, Ortsteil Pfingstberg: St.-Theresia-Kirche (Mannheim)
 Theresienkirche (Marktredwitz)
 Mülheim-Selbeck: St. Theresia (Mülheim-Selbeck)
 München, Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg: St. Theresia (München)
 Münster: St. Theresia (Münster)
 Nordstrand: Alt-katholische Kirche St. Theresia
 Oebisfelde-Weferlingen, Stadtteil Weferlingen: St. Josef und St. Theresia vom Kinde Jesu
 Regensburg: St. Theresia (Regensburg)
 Rhens: St. Theresia (Rhens)
 Saarbrücken, Stadtteil Schafbrücke: St. Theresia (Schafbrücke)
 Staßfurt, Ortsteil Förderstedt: St. Theresia vom Kinde Jesu (Förderstedt) (profaniert)
 Trossingen: St. Theresia (Trossingen)
 Weilimdorf: Sankt Theresia vom Kinde Jesu

Frankreich 
 Lisieux: Basilika Sainte-Thérèse
 Vasperviller: Sainte-Thérèse

Ghana 
 Basilika St. Theresia vom Kinde Jesu (Nandom)

Irak 
 Bagdad: Kathedrale St. Josef und St. Teresa vom Jesuskind

Italien 
 Anzio: Santa Teresa del Bambino Gesù
 Neapel: Santa Teresa a Chiaia
 Neapel: Santa Teresa degli Scalzi
 Palermo: Santa Teresa alla Kalsa
 Rom: Santa Teresa al Corso d’Italia

Komoren 
 Église de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Moroni)

Kosovo 
 Mutter-Teresa-Kathedrale, Pristina

Kroatien 
 Bjelovar: Kathedrale der Teresa von Ávila
 Nova Gradiška: Theresienkirche (Nova Gradiška)

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Theresia

Oberösterreich
 Pfarrkirche Keferfeld

Niederösterreich
 Pfarrkirche St. Pölten-Spratzern

Tirol
 Theresienkirche (Innsbruck)

Vorarlberg
 Expositurkirche Langen am Arlberg
 Kapelle hl. Theresia in Schwarzenberg

Wien
 Wallfahrtskirche zur Heiligen Theresia vom Kinde Jesu

Osttimor 
 Camea/Dili: Santa Teresinha do Menino Jesus de Bedois
 Ossu: Santa Teresinha do Menino Jesus
 Quelicai: Santa Teresinha do Menino Jesus

Polen 
 Krakau, Wesoła: Theresienkirche (Krakau)

Schweiz 
 Brunnen SZ, Gemeinde Ingenbohl: Theresienkirche (Brunnen)
 Zürich, Stadtteil Friesenberg: St. Theresia (Zürich-Friesenberg)

Serbien 
 Subotica: Kathedrale St. Teresa von Ávila

Spanien 
 Alba de Tormes: Basílica de Santa Teresa

Syrien 
 Damaskus: St.-Theresia-Kirche (Damaskus)

Ungarn 
 Keszthely: Basilika St. Theresa (Keszthely)

Venezuela 
 Caracas: Basilika Santa Teresa (Caracas)

Vereinigte Staaten 
 St Teresa of Avila Church (Bodega)

Volksrepublik China 
 Katholische St.-Theresien-Kathedrale in Changchun

 
 
Liste (Kirchengebäude nach Name)